Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1952/1953 — 17-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал пражский клуб Спартак Соколово, более известный под своим нынешним названием Спарта.

Формат 
Сезон 1952/53 запомнился тем, что в чемпионате приняло участие рекордное количество команд — 21. На 1-м этапе проходили матчи в 3-х группах по 7 команд, из которых в финальную группу выходили команды, занявшие первые два места. Команды, занявшие 3 и 4 места, на 2-м этапе объединились и играли за 7-12 места. 2-й этап проходил в 1 круг, финальная группа (1-6 места) играла в Брно и Остраве. Матчи с 7 по 12 места проходили в Праге и Карловых Варах. Чемпионом стал клуб Спартак Соколово (в настоящее время называется Спарта), опередивший прошлогоднего чемпиона Баник ВЖКГ на 3 очка. Лучшим бомбардиром Спартака Соколово был играющий тренер, знаменитый нападающий Владимир Забродски. В связи с сокращением участников чемпионата в низшую лигу выбыло 5 команд.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа B

Группа C

Группа за 7-12 места

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 

1. Мирослав Клуц (Хомутов) — 33 шайбы

2. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 32

3. Йозеф Грубеш (Попрад) — 30

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Ганзл, Владимир Мангл

Защитники

Франтишек Тикал, Зденек Уйчик, Кристиан Цее, Франтишек Подразски, Зденек Карбан

Нападающие

Владимир Забродски, Йозеф Кус, Милослав Поспишил, Ян Ганзл, Милослав Вецко, Мирослав Каменик, Вацлав Прхал, Зденек Циглер

Тренер — Владимир Забродски

Ссылки 
 Сезон 1952/53 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1952 год в Чехословакии
1953 год в Чехословакии
1952 год в хоккее
1953 год в хоккее